A 20ª Edição da Taça Brasil foi realizada em março de 1985. O campeonato esteve ameaçado não de ocorrer, em virtude da falta de verba da CBB, e só teve início por conta da mobilização dos cinco melhores clubes de São Paulo (, , Francana,  e ) e da Federação Paulista de Basquete.

A fase final foi jogada no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo e o campeão foi o . Esse foi o início da hegemonia do clube, que também viria a conquistar o título nos três anos seguintes.

Participantes

Tabela

Primeira fase

Grupo A 
Franca, 1º a 3 de março

Grupo B 
O Sport desistiu de participar da competição.

Limeira, 1º a 3 de março

Grupo C 
Jundiaí, 1º a 3 de março

Grupo D 
Itu, 1º a 3 de março

Semifinal

Grupo E 
Limeira, 8 a 10 de março

 Classificação

Grupo F 
Jundiaí, 8 a 10 de março

 Classificação

Quadrangular final 

 Classificação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1984
Basquetebol de 1984 no Brasil